Yazıcı ist ein türkischer Familienname mit der Bedeutung „Schreiber(in)“. Von Yazıcı patronymisch abgeleitet ist der Familienname Yazıcıoğlu.

Namensträger 
 Ercan Yazıcı (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Hayati Yazıcı (* 1952), türkischer Jurist, Politiker und Staatsminister
 Hüseyin Yazıcı (1939–1989), türkischer Fußballspieler
 İbrahim Yazıcı (1948–2013), türkischer Geschäftsmann, Politiker und Fußballfunktionär
 İpek Filiz Yazıcı (* 2011), türkische Schauspielerin
 Oğuzhan Yazıcı (* 1977), deutscher Politiker (CDU)
 Tahsin Yazıcı (1892–1970), türkischer General und Politiker
 Yasemin Yazıcı (* 1997), türkische Schauspielerin
 Yusuf Yazıcı (* 1997), türkischer Fußballspieler

Familienname
Berufsname
Türkischer Personenname